Gáspár András (1804–1884) honvéd vezérőrnagy, politikus
 Gáspár András (1965–2020) sci-fi-író
 Gáspár András (1970) színész, műsorvezető